Herstatt bezeichnet:
 die Herstatt-Bank, ehemalige Kölner Privatbank
 Kölner Bankiersdynastie (siehe Familiendynastie Herstatt)

Herstatt ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Herstatt (1948–2012), deutsche Kunstkritikerin
 Cornelius Herstatt (* 1959), deutscher Innovationsforscher 
 Iwan David Herstatt (1913–1995), deutscher Bankier
 Johann David Herstatt (1740–1809), deutscher Seidenfabrikant und Bankier

Siehe auch:
 Herstatt-Risiko